Hatzky ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Hatzky (* 1965), deutsche Historikerin
 Fritz Carl Hatzky (1889–1962), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Sabrina Hatzky (* 1982), deutsche Ju-Jutsu-Kämpferin
 Wolfgang Hatzky (* 1975), deutscher American-Football-Spieler